Maximilian von Bayern bzw. Maximilian in Bayern bzw. Max in Bayern ist der Name folgender Personen:

 Maximilian I. (Bayern) (1573–1651), Kurfürst von Bayern
 Maximilian Heinrich von Bayern (1621–1688), Kurfürst-Erzbischof von Köln, Fürstbischof von Hildesheim, Lüttich und Münster
 Maximilian Philipp Hieronymus (Bayern-Leuchtenberg) (1638–1705), Landgraf von Leuchtenberg und Administrator von Kurbayern
 Maximilian II. Emanuel (Bayern) (der Großmütige; 1662–1726), Kurfürst von Bayern
 Maximilian III. Joseph (Bayern) (1727–1777), Kurfürst von Bayern
 Maximilian I. Joseph (Bayern) (1756–1825), Kurfürst Maximilian IV. und später König von Bayern
 Maximilian II. Joseph (Bayern) (1811–1864), König von Bayern
 Max Joseph in Bayern (1808–1888), Förderer der bayerischen Volksmusik
 Max Emanuel in Bayern (1849–1893), bayerischer Offizier
 Max Emanuel Herzog in Bayern (* 1937), deutscher Unternehmer